Aksu - folyó Törökországban
Aksu - körzet Törökország Antalya és Isparta (?) tartományában
Aksu - város Törökországban
Aksu - folyó Kazahsztánban